Fritz Bühlmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Bühlmann (Politiker) (Fritz Ernst Bühlmann; 1848–1936), Schweizer Politiker (FDP), Offizier und Publizist
 Fritz Bühlmann (Architekt) (1874–1956), deutscher Architekt und Zeichner